Ефим Гаврилович Козлов (15 апреля 1928 — 28 ноября 2019) — передовик советской строительной отрасли, 	бригадир комплексной бригады ремонтно-строительного управления № 1 Красноярского городского ремонтно-строительного треста, Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился в 1928 году в селе Михайловка Емельяновского района Красноярского края в крестьянской семье.  

В годы Великой Отечественной войны трудился в местном колхозе. 

С 1952 года руководил комплексной бригадой строительного треста ремонтно-строительного управления № 1. Работали на реставрационных работах Покровского кафедрального собора, храма Преображения Господня, Красноярского драматического театра и многих других объектов культуры города Красноярска. 

Возглавляемая бригада планы 8-й и 9-й пятилетки выполняли за 3,5 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1974 года за достижение высоких показателей в строительстве Ефиму Гавриловичу Козлову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».  

Продолжал трудиться в тресте до выхода на пенсию. Общий трудовой стаж составил 56 лет.  

Проживал в городе Красноярске. Умер 28 ноября 2019 года.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (21.03.1974) 
 орден Ленина (21.03.1974) 
 Орден Трудового Красного Знамени (07.05.1971) 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Красноярск. Страницы трудовой доблести. - Красноярск, 2010.

Ссылки 
 

Строители